Новые Бутырки — деревня в Печорском районе Псковской области России. 

Входит в состав городского поселения Печоры.

Расположена в 1 км к юго-западу от центра района и городского поселения, города Печоры. Севернее, на границе с городом, находится деревня Машково.

До 2005 года входила в состав ныне упразднённой Печорской волости.

Население  
Численность населения деревни составляет 470 жителей (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Печорского района